Vledder (dorp), een dorp en voormalige gemeente in Drenthe
 Kamp Vledder, een voormalig werkkamp bij het dorp Vledder
 Vledder (band), een streektaalband uit Oploo
 Vledderveen (Stadskanaal), een gehucht bij Stadskanaal
 Vledder (waterschap), een voormalig waterschap in Groningen
 Vledderveen (Westerveld), een dorp in de gemeente Westerveld
 Kamp De Fledders, een voormalig werkkamp bij Norg